Călăraşi kan syfta på:

Geografi

Moldavien 

 Raionul Călăraşi, distrikt, 
 Călăraşi (distriktshuvudort i Moldavien), Raionul Călăraşi,

Rumänien 

 Călăraşi (länshuvudort i Rumänien, Călărași), Municipiul Călăraşi, 
 Călărași (județ), län, 
 Călăraşi (kommunhuvudort i Rumänien, Botoșani), Comuna Călăraşi, 
 Călăraşi (kommunhuvudort i Rumänien, Cluj), Comuna Călăraşi, 
 Călăraşi (kommunhuvudort i Rumänien, Dolj), Comuna Călăraşi, 

Robotskapade Moldavienförgreningar
Robotskapade Rumänienförgreningar